Межуево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Межуево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Межуево — деревня в Невельском районе Псковской области.